

Patronymes 

 Gilbert Chevillot (1908-1944), militaire français, Compagnon de la Libération.

Technique 
Un chevillot, autre nom du cabillot, est un élément d'accastillage.